Корне́лиус (Корне́лий) Герц (; 3 сентября 1845 года, Безансон — 6 июля 1898 года, Борнмут, Великобритания) — франко-американский врач и предприниматель; участвовал в афере, спровоцировавшей Панамский скандал.

Был близок к Панамскому обществу; содействовал подкупам депутатов и сенаторов. Когда это раскрылось, бежал в Англию (1893); в его выдаче было отказано вследствие его болезни.

Ссылки 
 

Медики Франции
Панамский скандал